Procolophonidae (Superfamília Procolophonoidea) - são um grupo de pequenos répteis. Foram descobertos crânios com cerca de 5 cm de diâmetro.

Eles tinham a forma de lagartos atarracados com amplas bochechas. Suas bochechas ostentavam barbatanas. Hypsognathus, da América do Norte, tinha muitas barbatanas nas bochechas. Procolophon, o gênero o qual o grupo foi nomeado, é incomum. Seus crânios se assemelham aos das tartarugas, compartilhando uma fenestra pós-temporal. Assim, eles têm sido historicamente classificados ao lado das tartarugas no âmbito do Anapsida.

Até o início do Triássico, os seus dentes eram afiados, indicando uma dieta insetívora. No final do Triássico, os dentes se tornaram mais amplos, indicando uma mudança para uma dieta herbívora. Eles se tornaram extintos no final do Triássico.

Dados recentes indicam que esses animais podem ter sido encontrados na Antártida no início do Triássico, o que os tornariam os mais antigos tetrápodes já encontrados na Antártida.

Filogenia 
Abaixo está um cladograma de Ruta et al. (2011):

Ligações externas 
 Introduction to Procolophonoidea
  72.

Répteis da América
Extinções no Triássico